Georges Lévy, né le  à Paris et mort le  à New York, est un banquier et industriel français, fondateur de la société des Hydravions Georges Lévy.

Biographie 
Georges Lévy est passionné par l’aviation et grand collectionneur d’œuvres d'art.

Il fut le propriétaire du château de Meslay le Vidame en Eure-et-Loir de 1924 à 1953 et maire de cette commune de 1935 à 1940 où il mit en place l'actuel réseau d'eau potable.

Fuyant l'arrivée des nazis en France, il s'exile aux États-Unis dont est originaire son épouse. Il décéda d'un cancer à New-York en 1953 en laissant son château au 16eme arrondissement de Paris et sa collection d'art d'une valeur de 2 231 235 $ à une fondation portant son nom qui finance des bourses d'études aux français voulant faire un master ou un doctorat aux États-Unis en histoire, sciences politiques, sociologie, arts, littérature, musique, danse, cinéma, beaux-arts, droit, et dont le mémoire ou la thèse est en lien avec ce pays.

Distinctions 
 Officier de la Légion d'honneur (1930)

Notes et références

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Liens externes 

 .
 .
 .
 .
 .

Naissance en février 1891
Naissance dans le 10e arrondissement de Paris
Décès en octobre 1953
Décès à 62 ans
Décès à New York
Banquier français
Industriel français